Влади́мир Гера́щенко:
 Геращенко, Владимир Васильевич (род. 1968) — советский российский и украинский футболист.
 Геращенко, Владимир Сергеевич (1905—1995) — советский государственный деятель, первый заместитель председателя Госбанка СССР (1948—1958 гг.).